Изгрев може да се отнася за:

 Изгрев, кратък период между нощта и деня, през който скритото слънце се показва изцяло над хоризонта.

 Името Изгрев носят осем български села:
 село Изгрев, област Благоевград;
 село Изгрев, област Бургас;
 село Изгрев, област Варна;
 село Изгрев, област Плевен;
 село Изгрев, област Сливен;
 село Изгрев, област Смолян;
 село Изгрев, област Шумен;
 село Изгрев, област Ямбол.

 Изгрев може да се отнася още за:
 район Изгрев, един от 24-те района на София;
 квартал Изгрев на Бургас;
 квартал Изгрев на Варна;
 квартал Изгрев на Добрич;
 квартал Изгрев на Нови Искър.
 квартал Изгрев на Пловдив;
 квартал Изгрев на София.